

Sigle 
 Aalborg Universitet – università danese
 Amateur Athletic Union – organizzazione sportiva statunitense
 Association of American Universities – è un'organizzazione che raggruppa le migliori università del Nord America

Biologia molecolare 
 AAU – codone adenina-adenina-uracile che codifica per l'asparagina

Codici 
 AAU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Asau, Asau (Samoa Occidentali)
 aau – codice ISO 639-3 della lingua abau